Het seizoen 2007/08 van de Franse Ligue 1 ging van start op 4 augustus 2007 met het duel RC Strasbourg vs. Olympique Marseille (0-0) en eindigde op 17 mei 2008. Door racistische teksten van enkele supporters bracht de Franse voetbalbond FC Metz op 27 maart één punt in mindering. Ook moest de club één duel zonder publiek spelen. 
Supporters van de club riepen discriminerende leuzen naar de Marokkaanse verdediger van Valenciennes, Abdeslam Ouaddou, op 16 februari. Metz, vorig seizoen gepromoveerd naar de hoogste afdeling, stond op dat moment al stijf onderaan. De achterstand op RC Lens, dat net boven de degradatiestreep stond, liep op tot maar liefst 17 punten.

Gepromoveerde teams 
Drie teams promoveerden uit de Ligue 2 voor de start van het seizoen:
 FC Metz (kampioen)
 SM Caen (tweede)
 RC Strasbourg (derde)

Deze clubs vervingen Troyes AC, Sedan en FC Nantes die seizoen ervoor degradeerden.

Clubs 
Twintig ploegen speelden in 2007/08 in de Ligue 1.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

 
pos positie ; wed wedstrijden ; w winst ; g gelijk ; v verlies ; dv doelpunten voor ; dt doelpunten tegen ; ds doelsaldo ; pnt punten ; gem. toeschouwergemiddelde (thuis). 
 Metz is statistisch gezien gedegradeerd op 12 april 2008 (33ste speeldag).
 Strasbourg is officieel gedegradeerd op 10 mei 2008 (37ste speeldag).
 Lens is op de laatste speeldag gedegradeerd na een gelijkspel tegen Bordeaux. Het had tot de laatste speeldag nog kans om degradatie te ontlopen.
 De winnaar van de Coupe de France was Lyon, de UEFA-Cup plaats wordt derhalve gegeven aan Paris SG, zijnde de finalist (Lyon is al gekwalificeerd voor een andere Europese competitie).

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Koploper per speeldag 

VAFC Valenciennes ; MUC Le Mans ; FCLBS Lorient ; ASNL Nancy ; OL Lyon. 

NB : De wedstrijd van Lyon op de derde speeldag is pas later gespeeld, tussen de negende en tiende speeldag. Feitelijk stond Lyon dus al eerder aan kop van de competitie. Na de inhaalwedstrijd te hebben gespeeld, heeft Lyon de koppositie niet meer uit handen gegeven en won het haar zevende landskampioenschap op rij.

Statistieken

Koplopers per speelronde

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met twaalf of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2007/08 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2007/08 uitkwamen in de Ligue 1.

Olympique Lyon

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Lyon, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Alain Perrin voor de zevende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden en aldus opnieuw de titel prolongeerden.

Prijzen

Speler van de maand 
 De speler van de maand is een initiatief van de spelersvakbond UNFP en mediapartners L'Équipe, Canal+ en RTL. Zij nomineren elke maand drie spelers waar het Franse publiek op mag stemmen en een winnaar uit volgt.

Individuele prijzen Ligue 1 
 Beste speler: Karim Benzema (Lyon)
 Talent: Hatem Ben Arfa (Lyon)
 Keeper: Steve Mandanda (Marseille)
 Trainer: Laurent Blanc (Bordeaux)
 Mooiste doelpunt: Mathieu Valbuena (Marseille) op 26 januari 2008 (23ste speeldag) tegen SM Caen (6-1).
 Team van het seizoen:

Zie ook
Coupe de la Ligue 2007/08
Coupe de France 2007/08

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2007/08